Scharfenstein ist der Name folgender Orte:

 Scharfenstein (Drebach), Ortsteil von Drebach, Erzgebirgskreis, Sachsen

Scharfenstein ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Scharfenstein (Hessen) (ca. ), bei Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Scharfenstein (Ilsenburg) (; mit Scharfensteinklippe), bei Ilsenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Scharfenstein (Wernigerode) (; mit Scharfensteinklippe), am Kalten Tal bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Scharfenstein (Zittauer Gebirge) (Lausitzer Matterhorn) (), bei Oybin, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Scharfenstein (Spessart) (), bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

in der Slowakei:
 Scharfenstein, deutscher Name des Záruby (ca. ), Berg der Kleinen Karpaten

in Tschechien:
 Scharfenstein, deutscher Name des Ostrý (Milešov), Berg im Böhmischen Mittelgebirge

Scharfenstein ist der Name folgender Burgen:

in Deutschland:
 Burg Scharfenstein (Eichsfeld), bei Leinefelde-Worbis-Beuren, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Burg Scharfenstein (Erzgebirge), bei Drebach-Scharfenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Burg Scharfenstein (Kiedrich), bei Kiedrich, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Burg Scharfenstein (Schwarzwald), bei Münstertal-Obermünstertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

in der Slowakei:
 Scharfenstein, deutscher Name der Burg Ostrý Kameň

in Tschechien:
 Scharfenstein, deutscher Name der Burg Šarfenštejn im Böhmischen Mittelgebirge

Scharfenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Scharfenstein (* 1925), deutscher Politiker (SED)

Scharfenstein ist der Name oder Namensbestandteil folgender Adelsgeschlechter:
 Kratz von Scharfenstein, rheinisch-moselländisches Adelsgeschlecht
 Scharfenstein (thüringisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 von Dresler und Scharfenstein
 Scharffenstein